Liga Europeană EHF Feminin (până în 1993 Cupa IHF Feminin, până în 2019 Cupa EHF Feminin) este o competiție anuală pentru cluburile de handbal feminin din Europa. Este organizată de Federația Europeană de Handbal (EHF) începând din 1981. Echipele se pot califica în Liga Europeană EHF fie direct, datorită locului ocupat în clasamentul ligilor naționale de handbal, fie în urma eliminării într-o anumită fază a Ligii Campionilor EHF.

Liga Europeană EHF este a doua competiție ca importanță pentru cluburile feminine europene, situându-se sub Liga Campionilor EHF.

Structura întrecerii 
Liga Europeană EHF este un turneu împărțit în șapte manșe: manșa 1, manșa a 2-a, manșa a 3-a, faza grupelor, sferturile de finală, semifinalele și finala.

Ediții

Statistici

După club

După țară

Vezi și 
 Cupa EHF Masculin
 Liga Campionilor EHF Feminin

Note

Legături externe 
  

Competiții ale Federației Europene de Handbal
Handbal feminin